Ради има више значења:
 Ради (Сијена)
 Ради (Виченца)

Вишезначне одреднице